Тибуро́н — от , акула. Также может иметь следующие значения:

Топонимы 
 Тибурон — мыс в Дарьенском заливе (Колумбия).
 Тибурон (остров) — остров Мексики в Калифорнийском заливе.
 Тибурон (полуостров) — полуостров на юго-западе острова Гаити.
 Тибьюрон (Калифорния) — город в штате Калифорния, США.
 Тибьюрон (полуостров) — полуостров в штате Калифорния, США.

Техника 
 Hyundai Tiburon — модель автомобиля Hyundai.
 USS Tiburon (SS-529) — класс подводных лодок (США).